Нижче наведено список 69 муніципалітетів провінції Мантуя. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Мантуя